Hallier puede referirse a:

 Ernst Hans Hallier
 Jean-Edern Hallier
 Johannes ("Hans") Gottfried Hallier